Оке́ндо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Айяла. Занимает площадь 29,90 км². Население — 1116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы